John Waterhouse ist der Name folgender Personen:

* John Waterhouse (Geiger) (John Fereday Preston Waterhouse; 1877–1970), kanadischer Geiger 
 John Waterhouse (Drehbuchautor) (* 1928), britischer Drehbuchautor und Regisseur 
 John Bruce Waterhouse (* 1932), australischer Geologe und Paläontologe
 John William Waterhouse (1849–1917), britischer Maler